De wielerwedstrijd Ronde van Slovenië 1998 (Sloveens: "Dirka po Sloveniji 1998") werd verreden van maandag 4 mei tot en met zondag 10 mei in Slovenië. Het was de vijfde editie van de rittenkoers, die in 2005 deel ging uitmaken van de UCI Europe Tour (categorie 2.1). De ronde telde zeven etappes, voorafgegaan door een proloog van drie kilometer door de straten van Ptuj.

Etappe-uitslagen

Proloog

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Eindklassementen

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Tussensprintklassement

Jongerenklassement

Meerdaagse wielerwedstrijd in 1998
1998